Käringesjön ist der Name mehrerer Seen in Schweden:

 Käringesjön (Värnamo) in der Gemeinde Värnamo, Jönköpings län
 zwei Seen in der Gemeinde Vårgårda, Västra Götalands län
 Käringesjön (57° 57' N, 12° 43' O)
 Käringesjön (58° 6' N, 12° 52' O)

Siehe auch:
Käringasjön
Käringsjön